Juan Pujol ist der Name folgender Personen:

* Juan Pujol García (1912–1988), spanischer Agent, siehe Joan Pujol García
 Juan Pujol Martínez (1883–1967), spanischer Schriftsteller und Journalist
 Juan Pujol Pagès (* 1952), spanischer Radrennfahrer
 Juan Gregorio Pujol (1817–1861), argentinischer Rechtsanwalt und Politiker
 Joan Pau Pujol (um 1570–1626), spanischer Komponist

Juan Pujol ist der Name folgender Orte:
 Juan Pujol (Corrientes), Ort in Argentinien